Osoby
 Gert Brauer (1955–2018) – wschodnioniemiecki piłkarz
 Magdalena Stużyńska-Brauer (ur. 1974) – polska aktorka
 Rafał Brauer (ur. 1976) – polski gitarzysta